Pronotalia är ett släkte av steklar som beskrevs av Gradwell 1957. Pronotalia ingår i familjen finglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Finglanssteklar
Pronotalia